Бургун-Маджарский сельсовет — упразднённое сельское поселение в Левокумском районе Ставропольского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Кумская Долина.

География 
Муниципальное образование расположено в юго-западной части Левокумского района.

Расстояние от центра муниципального образования до районного центра — с. Левокумское — 17 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Будённовск — 22 км, до ближайшего аэропорта (г. Минеральные Воды) — 170 км, до краевого центра (г. Ставрополь) — 240 км. С запада муниципального образования на восток проходит автотрасса федерального значения Будённовск — Каспийск.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 7635 га, протяжённость с севера на юг — 20 км.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 год № 88-КЗ «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района»
.

С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 10-кз, все муниципальные образования Левокумского муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Левокумский муниципальный округ.

Население 

Демографическая ситуация характеризуется незначительным снижением численности населения по причине естественной и миграционной убыли.

Демографическая обстановка в поселении характеризуется «старением» населения, оттоком трудоспособной части.

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Состав сельского поселения

Кладбища 
На территории сельского поселения расположено 2 общественных открытых кладбища площадью 13 000 м² и 31 300 м².

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Левокумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году